Córrego do Lobo é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos, e é o principal afluente do Rio Itaqueri.

Lobo
Lobo